Matrixelement steht für
 Matrixelement als Komponenten einer Matrix in der Mathematik, siehe Matrix (Mathematik)#Elemente der Matrix
 Matrixelement (Physik), ein Begriff aus der Quantenmechanik